Gli Honeybird & the Birdies sono stati un gruppo musicale indie folk italiano formatosi a Roma nel 2007.

Storia del gruppo 
Il gruppo si forma nel 2007 ed unisce diversi generi musicali: partendo da una matrice di world music, propone una miscela di sonorità brasiliane, indie rock, psichedelia tropicale e punk. Come strumenti musicali utilizzano principalmente charango, batteria e basso, oltre che berimbau, ukulele e organetti vari; inoltre spesso affiancano alla musica coreografie e testi di diverse lingue e dialetti (catanese, inglese, tedesco).
Nel corso della loro carriera, soprattutto durante gli esordi, hanno condiviso il palco con numerosi esponenti della scena musicale internazionale come Akron/Family, Fatoumata Diawara, Yuck, Jeffrey Lewis Band, Vadoinmessico, Esben and the Witch, Calibro 35, The R's, Paolo Benvegnù, Frankie hi-nrg mc e Bei the Fish.

Nel 2010 pubblicano l'album di debutto Mixing Berries, distribuito dalla Duckhead Green Music e da SubTerra Label. Il brano Don't Trust the Butcher è stato inserito nella colonna sonora del film La passione di Carlo Mazzacurati. Nello stesso anno il gruppo vince il premio Mai Dire Mai, mentre nel 2011 il gruppo intensifica la propria attività dal vivo aggiudicandosi diversi premi, come il Best Italia Wave Band 2011 e L'Ypsigrock: Avanti il prossimo, oltre anche a classificarsi al terzo posto al Voci della Periferia.

Il 24 ottobre 2012 è stato pubblicato per Trovarobato il secondo album You Should Reproduce, prodotto da Enrico Gabrielli, missato da Tommaso Colliva e registrato da Francesca Baccolini e Rocco Marchi presso l'Obst und Gemüse Studio di Cerro Veronese. Per realizzare questo disco, il gruppo ha raccolto oltre 7.000 dollari (quota per la prima volta superata in Italia) tramite il portale di crowdfunding Kickstarter, coproducendo di fatto il disco con 150 utenti.

Nel 2013 si sono esibiti in Europa, prendendo parte ad importanti manifestazioni come l'Eurosonic (Paesi Bassi) e il Cherchez La Femme (Slovacchia) in aprile e il concerto del Primo Maggio (Italia) e il Primavera Sound Festival (Spagna) nel mese di maggio.

La cantante Monique Mizrhai ha poi intrapreso varie tournée con una versione più muscolare del progetto chiamata Honeybird & the Monas, affiancata da Gigi Funcis degli Eterea Post Bong Band e il batterista Gioele Pagliaccia.

Formazione

Formazione attuale 
 Monique Mizrahi alias Honeybird – voce, chitarra, charango
 Paola Mirabella alias P-Birdie – voce, batteria, percussioni, ukulele, chitarra
 Federico Camici alias Walkietalkiebird – basso elettrico ed acustico, cori, tastiera

Componenti occasionali 
 Enrico Gabrielli – fiati, pianoforte

Ex componenti 
 Gino Guain – basso elettrico
Gigi Funcis – elettronica
Gioele Pagliaccia – batteria

Discografia

Album in studio 
 2010 – Mixing Berries
 2012 – You Should Reproduce

Extended play 
 2008 – Naìman

Remix 
 2013 – To the Earth's Core (Baobab Extended) - SKILLACI
 2013 – To the Earth's Core (Bonsai Radio) - SKILLACI

Videografia

Video musicali

Note

Voci correlate 
 Enrico Gabrielli (musicista)
 Tommaso Colliva
 Trovarobato

Collegamenti esterni